Казаль-Чермелли () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Алессандрия.

Население составляет 1229 человек (2008 г.), плотность населения составляет 105 чел./км². Занимает площадь 12 км². Почтовый индекс — 15072. Телефонный код — 0131.

В коммуне 15 августа особо празднуется Успение Пресвятой Богородицы.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/